Weingarten – città del circondario di Ravensburg (Baden-Württemberg)
 Weingarten – comune del circondario rurale di Gotha (Turingia)
 Weingarten (Baden) – comune del circondario rurale di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Weingarten (Pfalz) – comune del circondario rurale di Germersheim (Renania-Palatinato)

 
 Weingarten – frazione del comune di Lommis, nel Canton Turgovia

Aziende
 Weingarten AG - azienda tedesca di presse

Altri progetti